«Дружба народов» — российский комедийный телевизионный сериал, посвящённый работе жизни русско-кавказской семьи. Премьера сериала состоялась 3 марта 2014 года на канале ТНТ.

22 марта 2015 года генеральный директор канала ТНТ Игорь Мишин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официально объявил о том, что второго сезона у сериала не будет.

Сюжет 
Джабраил и Лена Муслимовы — врачи-стоматологи. Они воспитывают двоих детей: школьников Камиллу и Сашу, и постоянно вместе со своими многочисленными друзьями и родственниками попадают в курьёзные ситуации. У Муслимовых своя стоматологическая клиника.

Серии

1 Сезон

Персонажи

Семья Муслимовых 
 Джабраил Муслимов (Теймураз Тания) — глава семейства Муслимовых, лезгин
 Елена Муслимова (Екатерина Скулкина) — супруга Джабраила Муслимова, казачка
 Камилла Джабраиловна Муслимова (Диана Бабаян) — старшая дочь Джабраила и Елены
 Александр Джабраилович Муслимов (Даниил Оганджанян) — младший сын Джабраила и Елены

Родственники и друзья Джабраила 
 Мурат Абуев (Рамиль Сабитов) — двоюродный брат Джабраила Муслимова, бизнесмен, бандит
 Тимур Муслимов (Гия Гогишвили) — дядя Джабраила Муслимова, бывший заключённый
 Руслан (Ашот Кещян) — друг Джабраила
 Раджаб Муслимов (Халил Мусаев) — родной брат Джабраила Муслимова

Ссылки 
 «Дружба народов», или «Счастливы вместе» по-кавказски
 Жители Дагестана требуют ограничить показ сериала «Дружба народов»
 На ТНТ стартует новый сериал «Дружба народов»
 Дагестан бойкотирует сериал «Дружба народов»

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2014 году
Телесериалы России, завершённые в 2014 году
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Телесериалы телеканала ТНТ